Hai (rivier), een rivier in China
 Hai (district), district in Tanzania
 Hai (motorfietsmerk), Oostenrijks motorfietsmerk
 Yu Hai, een Chinees voetballer
 Phạm Thị Hài, een Vietnamese roeister
 Hai Berden, een Nederlands ondernemer en voetbalbestuurder
 Tan Hai (voetbalscheidsrechter), een Chinees voetbalscheidsrechter
 Haïti, een land met  IOC-landcode HAI
 Monteverdi Hai, een sportauto

Zie ook 
 Hai//om (doorverwijspagina)
 Hải Hưng, een voormalige provincie van Vietnam